Појам Зелена река може да се односи на:
 Зелена река (Јута), река у САД, у држави Јута

Види још 
 Грин Ривер